Tagebuch eines Mörders ist der (deutschsprachige) Titel folgender Spielfilme:
 Tagebuch eines Mörders (1963) (Diary of a Madman)
 Sleeping Dogs – Tagebuch eines Mörders (Where Sleeping Dogs Lie) (1992)